Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Barbara Potter remporte le simple dames. En finale, elle bat Helen Kelesi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Beth Herr et Candy Reynolds.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1988
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en août 1988